Survivor:

 Survivor — американская рок-группа;
 Survivor — американское реалити-шоу;
 Survivor — альбом американской группы Destiny's Child;
 Survivor — песня группы Destiny's Child.
  — международное реалити-шоу (франшиза).

См. также 
 Выживший (значения)